Bodzin ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Bodzin (* 1936), ein deutscher Maler, Bildhauer und Musiker
 Stephan Bodzin (* 1969), ein deutscher DJ, Techno-Produzent und Labelbetreiber.